Новые Храковичи () — упразднённая деревня в Чемерисском сельсовете Брагинского района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 16 км на юго-восток от Брагина, 43 км от железнодорожной станции Хойники (на ветке Василевичи — Хойники от линии Калинковичи — Гомель).

Транспортная сеть 
Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Комарин — Брагин.

Планировка состоит из близкой к широтной, почти прямолинейной улицы из переулками, застроенной двусторонне деревянными домами усадебного типа.

История 
Основана во 2-й половине XIX века, когда переселенцы из деревня Храковичи основали здесь деревню Новые Храковичи, а село Храковичи стало называться Старые Храковичи. В 1908 году в Савицкой волости Речицкого повета Минской губернии.

В 1931 году организован колхоз «Днепровец», работали ветряная мельница и кузница. В 1959 году в составе колхоза имени В. И. Чапаева (центр — деревня Рудня Журавлёва).

До 16 декабря 2009 года в составе Храковичского сельсовета.

Население

Численность 
 2004 год — 40 хозяйств, 65 жителей

Динамика 
 1897 год — 63 двора, 347 жителей (согласно переписи)
 1908 год — 382 жителя
 1930 год — 105 дворов, 473 жителя
 1959 год — 412 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 40 хозяйств, 65 жителей

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Брагинского района